Imigajik bezeichnet:
 Imigajik (See, Kangersertivattiaq), See im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Imigajik (See, bei Tasiilaq) (Krokodillesøen), See im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Imigajik (See, Uippak), See im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Imigajik (See, bei Umiivik) (auch Qeertarmiit Imiat), See im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Imigajik (See, bei Ittoqqortoormiit), See im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland
 Imigajik (See, bei Uunarteq), See im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland